Toba kan syfta på:
 Toba (folkgrupp) – en folkgrupp i Sydamerika
 Toba (kejsare) – en japansk kejsare, se Lista över Japans kejsare
Toba (djur) – ett släkte dvärgstritar

Geografi

Indonesien 

 Toba (vulkan) – en vulkan på Sumatra i Indonesien
 Tobasjön – en sjö som fyller kratern i vulkanen Toba

Japan 

 Toba (stad), stad, Mie prefektur,

Spanien 

 Toba (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar